Вілар-ду-Монте () — португальська власна назва.

Топоніми

Вілар-ду-Монте (Барселуш) — парафія.
 Вілар-ду-Монте (Маседу-де-Кавалейруш) — парафія.
 Вілар-ду-Монте (Понте-де-Ліма) — парафія.